Action (anciennement ) était une chaîne de télévision canadienne anglophone spécialisée de catégorie B appartenant à  qui diffuse des séries et films d'action.

Histoire 
Alliance Atlantis a obtenu une licence du CRTC en 2000 pour une chaîne spécialisée numérique nommée  . La chaîne est entrée en ondes le  sous le nom de  en tant que chaîne spin-off de .

Le , CW Media (Canwest et Goldman Sachs) fait l'acquisition de Alliance Atlantis. Sous les dettes, Shaw Communications fait l'acquisition de CW Media le  et la chaîne fait maintenant partie de Shaw Media.

Le , un nouveau logo est dévoilé, et la chaîne s'appelle simplement Action. La version haute définition a été lancée le .

Depuis le , Shaw Media appartient désormais à .

Le , Corus annonce que la chaîne sera remplacée par Adult Swim, en opérations 24 heures sur 24, dès le .

Programmation

En tant que Action 
Durant les premières années, la chaîne diffusait une programmation différente de  dont beaucoup de films dans leur version originale sans coupures (sauf les pauses publicitaires) ainsi que des séries télés d'action.

Après son acquisition par Canwest, on retrouve deux films par jour rediffusés deux fois ainsi que des séries dont  et .

Deux nouvelles séries canadiennes qui devaient originellement être diffusées sur  à l'été 2011 se sont retrouvées sur Action :
 
 

Durant ses derniers mois, la chaîne rediffuse en boucle des émissions produites pour la chaîne , un film par jour, et la série Merlin durant la nuit.

Références

Voir aussi 
 
 Corus Entertainment

Liens externes 
  d'Action

Chaîne de télévision disparue au Canada
Corus Entertainment
Chaîne ou station de télévision fondée en 2001
Chaîne ou station de télévision disparue en 2019